Kuglački klub Zagreb (KK "Zagreb"; "Zagreb") je ženski kuglački klub iz Zagreba, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u Prvoj hrvatskoj kuglačkoj ligi za žene.

O klubu 
Klub je osnovan 2. svibnja 1946. godine kao kugklačka sekcija športskog društva "Končar" (povremeno i kao "Rade Končar"), uz potporu istoimenog poduzeća, formiravši žensku i mušku ekipu. "Končar" je koristio više kuglana u Zagrebu, a najdulje kuglanu u sklopu "Doma Sportova", a 1987. godine prelazi u kuglanu "Pongračevo".  
Osamostaljenjem Hrvatske, ženska ekipa "Končara" nastupa u "Prvoj hrvatskoj ligi" do 1997. godine. Do 1998. godine dolazi do reorganizacije kluba, te dobiva novo ime - KK "Zagreb", osvaja se "1. B HKL - Sjever" i klub nanovo postaje član "1. A HKL". 1999. godine muška ekipa se osamostaljuje u novi klub - "Purger". 2000.-ih godina KK "Zagreb" postaje jedan od vodećih ženskih kuglačkih klubova u Hrvatskoj, višestruki prvak i osvajač kupa, te osvajač međunarodnih natejacanja.

Uspjesi

Ekipno

međunarodna 
 Svjetski kup 
 drugoplasirani: 2006. 

 Europski kup 
 pobjednik: 2012. 
 drugoplasirani: 2003., 2008. 

 NBC kup
 pobjednik: 2004., 2005., 2007.

domaća - nakon 1991. 
 1. hrvatska liga 
 prvakinje: 2005./06., 2008./09., 2009./10., 2010./11., 2016./17. 
 doprvakinje: 2000./01., 2002./03., 2007./08., 2011./12. 
 trećeplasirane: 1999./2000., 2001./02., 2003./04., 2004./05., 2006./07., 2013./14. 

 1. B HKL - Sjever 
 prvak: 1998./99. 

 2. HKL - Centar 
 prvak: 2007./08. 
 drugoplasirani: 2003./04., 2006./07.  

 Kup Hrvatske
 pobjednik: 2009./10., 2013./14. 
 finalist: 2011./12.

domaća - do 1991.  
 Prvenstvo SR Hrvatske 
 prvaci: 1973. 

  - rezervna ekipa

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Rezervna ekipa

Poznate igračice

Unutarnje poveznice  
 Kuglački klub Purger Zagreb

Vanjske poveznice 
 kkzagreb.hr 
 kuglanje.hr, Zagreb 
 kuglanje.hr, Zagreb - 810144 (Zagrebački kuglački savez)  
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB ZAGREB

Izvori 
 kkzagreb.hr, O nama, pristupljeno 4. rujna 2020. 
 Eduard Hamar: Zlatna knjiga zagrebačkoga kuglanja, Zagreb, 2016., ISBN 978-953-59048-0-9 (Zagrebački kuglački savez), ISBN 978-953-7546-09-0 (Libera Editio)
 zagrebacki.hr, KK ZAGREB: Zbog baby-booma otežana obrana naslova, objavljeno 22. rujna 2017., pristupljeno 4. rujna 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB ZAGREB 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB ZAGREB 
 fininfo.hr, KUGLAČKI KLUB ZAGREB 
  

Hrvatski ženski kuglački klubovi
Zagreb